Die Lokomotiven der Baureihe 65 waren Personenzugtenderlokomotiven der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn. 
 Neubaulokomotive der DB: DB-Baureihe 65
 Neubaulokomotive der DR: DR-Baureihe 65.10